Der Sisaket FC (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Sisaket, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Stadion 

Die Heimspiele trägt der Verein im Sri Nakhon Lamduan Stadium (thailändisch: สนามกีฬาศรีนครลำดวน หรือ สนามสถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ) aus. Das Mehrzweckstadion befindet sich in Nam Kham in der Provinz Sisaket. Der Eigentümer des 10.000 Besucher fassenden Stadion ist der Sisaket Football Club.

Spielstätten

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1998. Er spielte zunächst in der Thailand Provincial League, einer damaligen Liga, parallel zur Thai Premier League. Im Gründungsjahr der Liga, 1999, konnte Sisaket gleich die Meisterschaft erringen. Der Gewinn der Meisterschaft berechtigte jedoch nicht zur Teilnahme an der Premier League oder einem Asiatischen Wettbewerb. 2007 wechselte der Klub in die Thailand Division 1 League musste aber gleich in die 3. Liga absteigen. Der Wiederaufstieg gelang umgehend. Völlig überraschend platzierte sich Sisaket zum Ende der Saison 2009 auf Platz 3. Dies war gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Thai Premier League. Sisaket ist damit der erste Vertreter aus dem Issan, dem Nordosten Thailands, in der höchsten Spielklasse des Landes. Seit September 2009 ist der Verein als Sisaket FC Limited registriert. Bereits nach dem zweiten Spieltag der Saison 2010 wurde der Brasilianer Freddie Marinho als Trainer entlassen und durch Kim Kyung-Ju ersetzt. Nachdem die örtliche Regierung von Sisaket 2012 beschlossen hatte, den neu gegründeten Sisaket United FC zu unterstützen zog man nach Ubon Ratchathani um und änderte seinen Namen in Esan United. Esan United beendete die Saison auf Rang 6, ein Rekord für den Verein. 2013 wurde Esan United für schuldig befunden, Dokumente gefälscht zu haben und man kehrte nach  Sisaket zurück. Aufgrund rechtlicher Konflikte wurde Sisaket für den Rest der Saison gesperrt. Man musste aber nicht absteigen. 2014 kehrte der Verein mit seinem alten Namen Sisaket FC in die Thai Premier League zurück wo man am Ende der Spielzeit einen zwölften Platz belegte. Bis 2016 spielte man in der höchsten Liga ehe man 2017 als Tabellensiebzehnter in die Thai League 2 abstieg. Nach Ende der Spielzeit 2020/21 musste man als Tabellensechzehnter den Weg in die dritte Liga antreten.

Vereinserfolge

National 
 Thai Premier League Division 1
 2009 - 3. Platz 
 Thailand Division 2 League - Group B
 2008 - 2. Platz 
 Thailand Provincial League
 1999 - Meister
 Thai League Cup
 2015 - Finalist
 Thai League 3 - North/East: 2021/22 (Vizemeister)

Spieler  
Stand: 28. September 2021

Spiele/Tore: Stand

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2009

Saisonplatzierung

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Sisaket FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Sisaket FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Sisaket FC bei facebook.com

Sisaket, FC
Sport (Si Sa Ket)